Эддингтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Эддингтон, Артур Стэнли (1882—1944) — английский астрофизик.
 Аддингтон, Генри (1757—1844) — британский государственный деятель.
 Эддингтон, Пол (1927—1995) — британский актёр.

См. также 
 Предел Эддингтона